

Горня Вручиця — населений пункт в Республіці Сербській у складі громади Тесліч.

Горня Вручиця — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Трпань.